Серге́й Замя́тин:
 Замятин, Сергей — российский военный. Участник Белого движения. Во ВСЮР и Русской Армии находился в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота до эвакуации Крыма. Подпоручик (1919). В 1921 году был в составе русской эскадры в Бизерте.
 Замятин, Сергей Николаевич — российский предприниматель. Владелец сети стоматологических клиник «Стомаком», компании «СтомКонсалтинг» и торговой компании «Фармастом» (Нижний Новгород).
 Замятин, Сергей Петрович — первый секретарь Кемеровского горкома ВЛКСМ в 1987—1989 гг., менеджер.